

Cinema e televisione 
 Dollhouse – serie televisiva statunitense
 Dollhouse – film del 2012 diretto da Kirsten Sheridan
 Casa di bambola (Dollhouse) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Law & Order: Criminal Intent

Musica 
 Dollhouse – singolo di Priscilla Renea del 2009
 Dollhouse – extended play di Melanie Martinez del 2014
 Dollhouse – singolo di Melanie Martinez del 2014
 Dollhouse Tour – tournée di Melanie Martinez

Altro 
 Dollhouse – libro di Kim, Khloe e Kourtney Kardashian del 2011
 Dollhouse – personaggio dell'universo DC Comics